Le terme coupe d'Europe, ou coupe d'Europe des clubs, est un terme utilisé dans de nombreux sports collectifs pour désigner une compétition européenne interclubs.

Balle au tambourin 

 Coupe d'Europe des clubs champions de balle au tambourin
 Coupe d'Europe des clubs champions de balle au tambourin féminin

Baseball 

 Coupe d'Europe de baseball
 Coupe d'Europe de baseball de la CEB

Basket-ball 

Compétitions masculines
Euroligue de basket-ball
 EuroCoupe de basket-ball
 Ligue des champions de basket-ball
 
 Coupe d'Europe FIBA

Compétitions féminines
 Euroligue féminine 
 EuroCoupe féminine de basket-ball

Basket-ball en fauteuil roulant 
 Coupe d'Europe des clubs de basket-ball en fauteuil roulant (4 divisions)

Chanbara 
 Coupe d'Europe de Chanbara

Cyclisme 
Ne pas confondre avec les Championnats d'Europe de cyclisme.
 Coupe d'Europe de BMX

Échecs 
Ne pas confondre avec le Championnat d'Europe d'échecs.
 Coupe d'Europe des clubs d'échecs

Football 
Ne pas confondre avec le Championnat d'Europe de football.
 Ligue des Champions
 Ligue Europa
 Ligue Europa Conférence
 Supercoupe de l'UEFA
 
 Ligue des Champions féminine
 Ligue de la jeunesse de l'UEFA

Football de plage 
Ne pas confondre avec le Championnat d'Europe de football de plage.
 Euro Winners Cup

Futsal 
 Ligue des champions
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe

Handball 

Compétitions masculines
 C1 : Ligue des champions (depuis 1956)
 C2 : Coupe des coupes (1975-2012)
 C3 : Ligue européenne (depuis 1981)
 C4 : Coupe européenne (depuis 1993)
 Supercoupe (1996-2008)

Compétitions féminines
 C1 : Ligue des champions (depuis 1960)
 C2 : Coupe des coupes (1976-2016)
 C3 : Ligue européenne (depuis 1981)
 C4 : Coupe européenne (depuis 1993)
 Supercoupe (1994-2008)

Compétition arrêtée.

Hockey sur gazon 

 Coupe d'Europe de hockey sur gazon des clubs champions

Hockey sur glace 

 
 
 
 Ligue des champions de hockey sur glace
 Coupe continentale de hockey sur glace

Judo 

Coupe d'Europe des clubs

Kayak-polo 

 Coupe d'Europe des clubs

Tennis de table 

 Ligue des champions de tennis de table
 Coupe des Clubs Champions de tennis de table
 ETTU Cup
 TT Intercup

Roller in line hockey 

 Coupe d'Europe des clubs champions de roller in line hockey

Rugby à XV 
 
 Coupe d'Europe de rugby à XV
 Challenge européen de rugby à XV
 Bouclier continental de rugby à XV

Volley-ball

Compétitions masculines
Ligue des champions de volley-ball masculin
Challenge Cup masculine
Coupe de la CEV masculine

 Compétitions féminine
Ligue des champions de volley-ball féminin
Challenge Cup féminine
Coupe de la CEV féminine